El nombre Grace ha sido usado por cinco ciclones tropicales en el océano Atlántico. El nombre reemplazó a Gloria, que se retiró después de la temporada de 1985.

 1991 - Huracán Grace.
 1997 - Tormenta tropical Grace.
 2003 - Tormenta tropical Grace.
 2009 - Tormenta tropical Grace.
 2015 - Tormenta tropical Grace.
 2021 - Huracán Grace.